Список лауреатов кинонаграды MTV в категории Лучший поцелуй:

Примечания 

Кинонаграда MTV
Поцелуй